A Quiet Little Wedding é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1913 estrelado por Fatty Arbuckle e distribuído pela Mutual Film Corporation.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Charles Avery
Alice Davenport
Minta Durfee
Billy Gilbert
Edgar Kennedy
Al St. John

Ligações externas 
 

Filmes dirigidos por Mack Sennett
Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens de 1913
Curtas-metragens dos Estados Unidos